Brives peut faire référence à :

Communes françaises 
 Brives, dans le département de l'Indre.
 Brives-Charensac, dans le département de la Haute-Loire.
 Brives-sur-Charente, dans le département de la Charente-Maritime.

Patronymes 
 Jacques Brives (1800-1889), homme politique français.
 Louis Brives (1912-2006), ancien sénateur français du département du Tarn.
 Martial de Brives (vers 1600 - avant 1653), prédicateur, capucin, poète baroque français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme